

Федерация Бокса Республики Молдова

Федерации бокса Республики Молдова, созданная 22 января 1993 года, является единственной в стране структурой, уполномоченной управлять боксом как видом спорта. Президент Федерации и председатель Президиума, мастер спорта по боксу, бизнесмен — Василий Киртока. 
В организационную структуру Федерации входят следующие органы: Конференция членов; Президиум Федерации; Президент Федерации; Генеральный секретарь; Департамент Олимпийского бокса; Департамент профессионального бокса; Ревизионная комиссия; Наблюдательный совет.

История бокса в республике

Становление бокса Молдавии началось в 1947 году, когда под открытым небом разрушенного войной Кишинёва был проведён первый чемпионат республики по боксу. Среди его победителей ныне здравствующий М. Агульников. Призёрами чемпионатов и Спартакиад Советского Союза становились В. Пята, В. 
Долгов, Г. Шиманский, С. Бокал, братья С. и Т. Скрябины, В. Трубицын, и другие. ЗМС Т. Скрябин дважды становился чемпионом и бронзовым призёром СССР, завоевал бронзу на Олимпийских Играх и Кубке мира, серебро чемпионата Европы.

Начиная с 1956 г., боксёры из Молдавии принимают участие во всех значимых соревнованиях и занимают почётные места, возвращаясь на родину с медалями и наградами. Первой победой стало почётное третье место, которое было завоёвано в командном зачёте на всесоюзном соревновании. Победное шествие продолжилось на Первой Спартакиаде Народов СССР, где отличились и проявили себя Юрий Музлаев и Борис Савченко.

Вершиной успеха стали Олимпийские игры в Сеуле 1988 г., где Скрябин Т., выступая в составе сборной, завоевал бронзовую медаль.
Боксёры независимой Молдовы выступали на Олимпиадах 1996-2000-2004-2008-2012 годов: на трёх — бронзовый призёр Сиднея, ЗМС В. Грушак; на двух — И. Сомойленко; на одной — В. Гожан, О. Цыку и В. Белоус.

Боксёры независимой Молдовы выступали на Олимпиадах 1996-2000-2004-2008-2012 годов: на трёх — бронзовый призёр Сиднея, ЗМС В. Грушак; на двух — И. Сомойленко; на одной — В. Гожан, О. Цыку и В. Белоус.

Одним из самых титулованных спортсменов Молдовы является ЗМС В. Гожан — бронзовые призер Пекинской Олимпиады, чемпион и вице-чемпион Европы и финалист Кубка мира. Финалистом чемпионата Европы стал Д. Галагоц, бронзу завоёвывали И. Самойленко, И. Гайван, П. Чебану, В. Котюжанский, В. Белоус и дважды — А. Рышкан. Бронзу на Кубке мира получали В. Котюжанский и М. Мунтян. На Всемирной Универсиаде бронзовыми призёрами стали Д. Галагоц и А. Рышкан. На чемпионате Евросоюза в 2014 году Молдова заняла первое общекомандное место: чемпионами стали А. Рышкан и В. Гожан, бронзовыми призёрами — Д. Галагоц, В. Белоус, В. Карапчевский и В. Ялымов. Финалистом чемпионата мира среди студентов становился М. Мунтян, бронзовыми призёрами — И. Конобеев, А. Рышкан, Д. Урсу, В. Белоус, Д. Галагоц, А. Усатенко. Вторые места на Кубке Европы завоёвывали В. Котюжанский, О. Цыку, И. Гонца и В. Грушак, третьи — И. Самойленко, О. Лесник, Р. Баранов, А. Грушевский и А. Годлевский. С серебром с чемпионата Европы (19-22) вернулся П. Чебану, бронзовыми призёрами . 

Финалистом чемпионата и Кубка Европы среди студентов стали А. Арнаут и В. Карапчевский, бронзовыми призёрами — В. Келеш, В. Кырма, А. Андреев, Д. Суходольский, В. Котюжанский и В. Берзой. Чемпионом Всемирных Игр Единоборств стал В. Белоус, бронза у Г. Шаповал. Чемпионами Балканских Игр были И. Гонца, В. Грушак и В. Цеберняк.

Бронзовыми призёрами Юниорских Игр в Сингапуре был Д. Сварешук, а чемпионата мира среди молодёжи — А. Андреев. Чемпионом Европы среди молодёжи стал Д. Букша, вице-чемпионом — Ю. Иванов, бронзу завоёвывали В. Гаврилюк, М. Квасюк и А. Рышкан. Серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров стали В. Ялымов и В. Цугуй, бронзовыми — П. Чебан и М. Квасюк. Чемпионом Европы среди юниоров становился В. Цугуй; серебряные медали получали Д. Букша, В. Цугуй, А. Параскив, В. Касым и дважды А. Рышкан; бронзовые — Т. Лаврик, В. Беженарь, А. Выскебец, Д. Букша, И. Лупу, С. Кицкул, В. Каражия и В. Питула. Чемпионами Европы среди школьников были А. Рышкан, В. Бодэрэу и М. Постюк.

Весомый вклад в воспитание чемпионов и призёров внесли: старший тренер сборной Молдовы, ЗТРМ П. Кадук, заслуженные тренера РМ Л. Томша, В. Казанжи, М. Чертыковцев, А. Довгопол, Г. Бугняк и В. Симак. Заслуженным авторитетом на международной арене пользуется судья МК АИБА — Рефери Олимпийских Игр в Пекине А. Кайгородов и судья МК АИБА В. Бандалак.

Достижения, титулы и фамилии чемпионов 
 Скрябин Т. — ЗМС, 3 м на Олимпийских играх в 1988 г., Сеул; 2 м на ЧЕ в 1989 г., Польша; 3 м. К.М. в 1998 г., Китай.
 Грушак В.- ЗМС, 3 м на Олимпийских играх в 2000, Сидней; финалист КЕ 1999 г., Украина; участник Олимпийских игр в 2004 г., Афины; чемпион Балканских Игр.
 Самойленко И. — МСМК, уч-к Олимпийских игр 1996 г., Атланта и 2004 г., Афины; 3 м на ЧЕ в 2002 г., Пермь; 3 м. КЕ в 1999 г., Украина.
 Гожан В.- МСМК, 3 м на Олимпийских играх 2008 г., Пекин, 2 м на ЧЕ в 2002 г., Пермь, чемпион Европы 2011 г., призер множества международных турниров.
 Цыку О. — МСМК, уч-к Олимпийских игр в 1996 г., Атланта; финалист КЕ 1999 г., Украина.
 Гайван И. — МСМК, 3 м на ЧЕ в 2002 г., Пермь.
 Мунтян М. — МСМК, 2 м на ЧМ среди студентов в 2006 г., Казахстан.
 Гонца И. — МСМК, 2мю КЕ в 1999 г., Украина, и мн. др.

Фамилии и должности руководителей федерации 
Василий Киртока — Президент Федерации и Президиума;

Члены Президиума 
 Председатель Президиума, Президент Федерации  – Василий  Киртока (Кишинев)
 Член президиума, Вице-президент федерации – Чертыковцев Максим (Тирасполь)
 Член президиума, Вице-президент федерации – Алексей Киртока (Кишинев)
 Член президиума – Петр Кадук (Гримэнкэуцы)
 Член президиума – Сергей Гуранда (Бельцы)
 Член президиума – Дмитрий Чакуста (Комрат)
 Член президиума - Анатолий Кайгородов (Кишинев)
Резерв:

 Виктор Трубицин (Бендэры)
 Михаил Буханюк (Оргеев)

Тренерская комиссия: 

 Председатель комиссии – Юрий Параскив (Кишинев)
 Член комиссии – Вячеслав Гожан (Гримэнкэуцы)
 Член комиссии – Александр Конюхов (Тирасполь)
 Член комиссии – Петру Кадук (Гримэнкэуцы)
 Член комиссии – Михаил Буханюк (Оргеев)
 Член комиссии – Андрей Лазарев (Чадыр-Лунга)
 Член комиссии – Игорь Черненков (Бельцы)

Судейская и техническая комиссия: 

 Председатель комиссии – Анатолий Кайгородов (Кишинев)
 Секретарь комиссии – Анатолий Пыка (Кишинев)
 Член комиссии – Владимир Гросул (Тирасполь)

Комиссия Спортсменов: 

 Председатель комиссии – Тимофей Скрябин (Кишинев)
 Секретарь комиссии – Анатолий Андреев (Тирасполь)
 Член комиссии - Параскив Александру (Кишинев)

Комиссия ветеранов: 

 Председатель комиссии - Вадим Никитин (Кишинев)
 Секретарь комиссии - Сергей Гуранда (Бельцы)
 Член комиссии - Андрей Гушан (Кишинев)
 Член комиссии – Георгий Бугняк (Кишинев)
 Член комиссии – Петр Аракелов (Кишинев)

Ревизионная комиссия: 

 Председатель комиссии – Владимир Новиков (Кишинев)
 Секретарь комиссии – Александр Бондаренко (Кишинев)
 Член комиссии – Николай Савков (Кишинев)

Апелляционная комиссия: 

 Председатель комиссии - Владимир Новиков (Кишинев)
 Секретарь комиссии - Бондаренко Александр (Кишинев)
 Член комиссии - Николай Савков (Кишинев)

Антидопинговая комиссия: 

 Председатель комиссии – Анатолий Кайгородов (Кишинев)
 Секретарь комиссии – Олег Макарь (Кишинев)
 Член комиссии – Вячеслав Гожан (Гримэнкэуцы)

Медицинская комиссия: 

 Председатель комиссии – Майя Тонкоглаз (Кишинев)
 Секретарь комиссии – Валентина Грибинча (Кишинев)

Участие в чемпионатах 
За время своего существования спортсмены-боксеры Молдовы принимали участие во всех престижных соревнованиях, возвращаясь домой с новыми титулами, наградами и победами. Молдавские боксёры всегда уверенно шли к поставленным целям, именно поэтому они добились успеха на Олимпийских играх 1996, 1988, 2000, 2004; Кубке мира — 1998 г., а также на многократных чемпионатах Европы и различных международных турнирах. Продолжают традиции мастеров и юные боксёры, которые участвуя в различных чемпионатах Европы и мира, добавляют в копилку Федерации немало наград.

Сотрудничество с международными организациями 
Федерация Бокса Молдавии в своей деятельности сотрудничает со всеми международными спортивными организациями. Недавно проведенный в Кишиневе турнир, среди профессионалов, высоко оценила Международная боксерская федерация (IBF).

Департамент Олимпийского (любительского) бокса 
Департамент Олимпийского (любительского) бокса (также именуемый Бюро Open Boxing (AOB)) является специализированным органом, посредством которого Федерация управляет олимпийским (любительским) боксом в кадре и в соответствии с Регламентами AIBA. Выборы членов, полномочия, Регламент деятельности Департамент Олимпийского (любительского) бокса утверждаются Президиумом. Департаментом Олимпийского (любительского) бокса руководит Президент или один из Вице-президентов. Департамент Олимпийского (любительского) бокса действует в соответствии с Регламентом и программой утверждёнными Президиумом и на основании указаний Президента Федерации.

Департамент профессионального бокса 
Председатель департамента – Алексей Киртока (Кишинев)

Структура департамента профессионального бокса: 
Председатель департамента, вице-президент Федерации бокса Молдовы – Алексей Киртока (Кишинев)

Судейская комиссия Департамента профессионального бокса: 

 Председатель комиссии – Анатолий Кайгородов (Кишинев)
 Секретарь комиссии – Сергей Фреюк (Кишинев)
 Член комиссии – Анатолий Пыка (Кишинев)

Медицинская комиссия Департамента профессионального бокса: 

 Председатель комиссии – Майя Тонкоглаз (Кишинев)
 Секретарь комиссии – Валентина Грибинча (Кишинев)

В рамках Федерации бокса Республики Молдова как единственной в стране структуры, уполномоченной управлять боксом как видом спорта, (Краткая история создания) действует Департамент профессионального бокса, который занимается организацией и развитием профессионального бокса.

В рамках Департамента профессионального бокса действуют подразделения, направления, серии профессионального бокса, определенные Президиумом Федерации. Департаментом профессионального бокса руководит один из Вице-президентов. Департамент профессионального бокса действует в соответствии с Регламентом и программой утверждёнными Президиумом и на основании указаний Президента Федерации.

Примечания

Ссылки 
 http://boxing.md/
 http://ru.publika.md/link_1528491.html
 http://moldova.sports.md/boxing/
 http://www.infotag.md/reports/769837/
 http://box-rybnitsa.narod.ru/

Бокс в Молдавии
Общественные организации Молдавии